Dukurs ist der Familienname folgender Personen:

 Martins Dukurs (* 1984), lettischer Skeletonpilot
 Tomass Dukurs (* 1981), lettischer Skeletonpilot